2+1-weg (driestrooksweg)
 2+1-dimensionale ruimtetijd (2 ruimtelijke dimensies en één tijddimensie) als theoretisch modelsysteem voor bijvoorbeeld kwantumzwaartekracht
 2 Plus 1, een Poolse band